Джордж Уо́лтер А́ндерсон (; 1891 — 1959) — английский футболист, выступавший на позиции центрального нападающего. Наиболее известен как игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Уроженец Манчестера, Джордж Андерсон начал профессиональную футбольную карьеру в клубе «Бери» в 1910 году. В сентябре 1911 года за £50 перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в составе клуба 9 сентября 1911 года в матче Первого дивизиона против «Эвертона», в котором «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1. Провёл в клубе четыре сезона, сыграв 86 матчей и забив 39 голов.

Участие в договорном матче и дисквалификация 
В 1915 году официальные турниры в Англии были прерваны в связи с войной. Несмотря на то, что многие футболисты покинули свои клубы для несения военной службы, некоторые матчи ещё проводились. Один из таких матчей состоялся на стадионе «Олд Траффорд» 29 декабря 1917 года: в нём Манчестер Юнайтед сыграл с «Бернли». После матча три игрока «Юнайтед» пожаловались президенту клуба, что матч был договорным, и Андерсон был организатором. 8 января 1918 года Андерсон был лишён капитанской повязки и отстранён от участия в матчах «Манчестер Юнайтед», а позднее был приговорён судом Ливерпуля к восьми месяцам тюрьмы за организацию договорного матча. За три года до этого, в 1915 году, Андерсон выступал в качестве свидетеля по делу о договорном матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», по итогам которого 7 игроков были пожизненно дисквалифицированы.

Много лет спустя, в 2011 году, внучатый племянник Джорджа Андерсона, Барри Салливан, организовал кампанию с целью оправдания своего двоюродного дедушки: он провёл собственное расследование и считает Андерсона невиновным. В числе аргументов он указывает, что в суде Джорджу предъявили обвинение в «заговоре с некими неопределёнными лицами для обмана других неопределённых лиц», в том числе в договорённости с неким «похожим на еврея» человеком, однако ни одного из этих лиц обнаружить так и не удалось. Салливан отмечает, что его двоюродный дед был шокирован решением суда и больше никогда не играл после этого в официальных футбольных матчах. «Он должен считаться одним из легенд „Юнайтед“, а не организатором договорных матчей», отметил его внучатый племянник.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» на сайте StretfordEnd.co.uk

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»